Rasmus Lerdorf je dansko-kanadski programer. Bio je koautor i inspirirao PHP skriptni jezik, autor prve dvije verzije jezika i sudjelujući u razvoju kasnijih verzija predvođenih grupom programera uključujući Jima Winsteada, Stiga Bakkena, Shanea Caravea, Andija Gutmansa i Zeeva Suraskog.